Huot ist der Familienname folgender Personen: 

 Benoît Huot (* 1984), kanadischer Schwimmer
 Charles Huot (1855–1930), kanadischer Maler
 Jean Jacques Nicolas Huot (1790–1845), französischer Geograph, Geologe und Naturforscher
 Joseph Oliva Huot (1917–1983), US-amerikanischer Politiker
 Juliette Huot (1912–2001), kanadische Schauspielerin
 Léon Huot (1898–1961), französischer Fußballspieler
 Marcel Huot (1896–1954), französischer Radsportler
 Simon Caron-Huot (* 1984), kanadischer Physiker
 Sylvia Huot (* 1953), Literaturwissenschaftlerin
 Tifany Huot-Marchand (* 1994), französische Shorttrackerin
 Valentin Huot (1929–2017), französischer Radrennfahrer

Huot steht für:
 Huot (Minnesota), Siedlung auf gemeindefreiem Gebiet im Red Lake County, Minnesota, USA